Die Belagerung von Tournai (auch: Tournay, Doornik oder Dornick) steht für:

 Belagerung von Tournai (1197), der Graf von Flandern und Hennegau Baudouin von Hennegau, belagert die Stadt ohne Erfolg.
 Belagerung von Tournai (1213), Ferdinand von Flandern belagert die Stadt
 Belagerung von Tournai (1303), Flamen belagern die Stadt
 Belagerung von Tournai (1340), während des Hundertjährigen Krieges belagern Engländer die Stadt
 Belagerung von Tournai (1477), während des Burgundischen Erbfolgekrieges 
 Belagerung von Tournai (1513), die Heilige Liga belagert die Stadt, Kapitulation im September 1513
 Belagerung von Tournai (1521), während der Italienischen Kriege
 Belagerung von Tournai (1581), während des Achtzigjährigen Krieges
 Belagerung von Tournai (1667), während des Devolutionskrieges
 Belagerung von Tournai (1709), während des spanischen Erbfolgekrieges
 Belagerung von Tournai (1745), während des österreichischen Erbfolgekrieges